

Patronyme 
Pogge est le surnom d'un personnage folklorique bruxellois.
Paul Pogge (1838-1884) est un explorateur allemand.
Justin Pogge (1986) est un gardien de but canadien.
Thomas Pogge (1953) est un philosophe allemand.
Poggio Bracciolini dit le Pogge, est un humaniste italien du .

Toponyme 
Place Pogge à Bruxelles (Schaerbeek).

Homonymie de patronyme